Šarlota Sasko-Hildburghausenská (17. června 1787 – 12. prosince 1847) byla rodem sasko-hildburghausenská a později sasko-altenburská princezna, sňatkem s Pavlem Württemberskm princezna württemberska.

Dětství 
Narodila se jako druhý z dvanácti potomků a nejstarší dcera Fridricha Sasko-Altenburského a Šarloty Georginy Meklenbursko-Střelické. Jednou z jejích kmoter byla Kateřina II. Veliká.

Spolu se svými sestrami Terezou a Luisou byla považována za krásku. Básník Friedrich Rückert jí věnoval jedno ze svých děl, Mit drei Moosrosen, které bylo ny tyto tři mladé dámy. Titul se překládá zhruba jako "Tři mechové růže".

Manželství a potomci 
28. září 1805 se provdala za Pavla Württemberského. Svatba to byla extravagantní, ale manželství šťastné nebylo. Často se hádali a říkalo se, že měl Pavel spoustu milenek. Přesto spolu měli manželé několik dětíː

 Frederika Šarlota Marie (9. ledna 1807 – 2. února 1873), ⚭ 1824 Michail Pavlovič Ruský (8. února 1798 – 9. září 1849), ruský velkokníže
 Fridrich Karel August (21. února 1808 – 9. května 1870), ⚭ 1845 Kateřina Frederika Württemberská (24. srpna 1821 – 6. prosince 1898)
 Pavel Fridrich (7. března 1809 – 28. května 1810)
 Pavlína Frederika Marie (25. února 1810 – 7. července 1856), ⚭ 1829 Vilém Nasavský (14. června 1792 – 20. srpna 1839), nasavský vévoda
 Fridrich August Eberhard (24. ledna 1813 – 12. ledna 1885), ⚭ 1868 Marie Bethge (1830–1869)

Manželé od sebe odešli krátce po narození pátého dítěte. Myšlenka na rozvod byla odmítnuta württemberským králem. Šarlota žila v domě zvaném Sovereignty v Hildburghausenu. Její nejstarší dcera Šarlota ji tam často navštěvovala.

Šarlota zemřela v Královském paláci v Bamberku a byla pohřbena v kryptě rodu Württemberků v Ludwigsburgu.

Brzy po Šarlotině smrti se Pavel znovu oženil. Šarlota byla babičkou švédské královny Žofie Nasavské.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. června
Narození v roce 1787
Úmrtí 12. prosince
Úmrtí v roce 1847
Sasko-Hildburghausenští
Württemberské princezny
Ženy